Tolomei pueder hacer referencia a :

Personas
 Bernardo Tolomei (1278-1348), religioso italiano, fundador de la congregación religiosa benedictina de Santa Maria di Monte Oliveto.
 Claudio Tolomei (1442-1556), filólogo italiano.
 Ettore Tolomei (1865-1962), ascista y nacionalista italiano.

Otros
 Pia de' Tolomei, opera en dos actos con música de Gaetano Donizetti y libreto de Salvatore Cammarano.